Гунченко Антоніна Василівна (1924—2000) — радянська та російська драматична актриса, артистка московського театру імені Є. Вахтангова; Заслужена артистка Російської РФСР.
 Гунченко Василь Кузьмич (* 1941) — український лікар-хірург, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, почесний громадянин міста Миколаїв.
 Гунченко Дмитро Віталійович (* 1987) — український футболіст, нападник та півзахисник.